Martí de Riquer i de Comelles (Barcelona, 1820 - Torre Bassols, l'Anoia, 1888), 6è marquès de Benavent i 6è comte de Casa Dávalos fou un aristòcrata català, historiador aficionat i militar carlí.

Bibliografia 
 Riquer, Martí de. Quinze generacions d'una família catalana. Barcelona, 1998.

Militars barcelonins
Nobles barcelonins contemporanis
Militars carlins catalans
Morts a l'Anoia
Marquesos catalans
Polítics carlins catalans
Polítics barcelonins contemporanis